László Cseh (voetballer) (1910-1950), een Hongaarse voetballer
 László Cseh (zwemmer, 1952) (1952-2020), een Hongaarse zwemmer
 László Cseh (zwemmer, 1985), een Hongaarse zwemmer